't Brook is een laaggelegen, voormalig moerasland van 65 hectare, dat zich uitstrekt van Hout-Blerick en Boekend tot aan het Blerickse Ubroek in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. 

Het land begint achter de boerderij Brookerhof en is ontstaan uit oude Maasarmen. Tot in de negentiende eeuw werd door de inwoners van Blerick hier turf gestoken. Ook aal, snoek en brasem werd veelvuldig in het visrijke moeras gevangen, die weer werd verkocht op de Venlose markt. Deze vis verdween toen het gebied grondig werd aangepast en waterplanten de overhand kregen. Deze verandering trok weer verscheidene insecten en vogels aan. Intussen is het hele gebied verland en bestempeld als natuurgebied en kent een grote verscheidenheid in flora en fauna. Enkele delen van de oude Maasarm zijn nog steeds in het landschap zichtbaar.

Wijk in Venlo
Natuurgebied in Limburg (Nederland)